

Botanique 

 Les sumacs, espèces de plantes de la famille des Anacardiaceae, Connaraceae et Coriariaceae.

Cuisine 

 Épice faite du fruit du sumac des corroyeurs.

Patronyme 

 Yma Sumac , chanteuse péruvienne (1922-2008).